Сезон ФК «Металург» (Дніпропетровськ) 1954 — сезон футбольного клубу «Дніпро» у Першій лізі СРСР.

Склад команди 

 Старший тренер: Микола Лущицький (до серпня), Сергій Голод.
 Начальник команди: Яків Мельников.
 Тренери: Сергій Голод, Ханон Дінер, Микола Ряшенцев.

3-а зона

Кубок СРСР з футболу

Посилання 
 Офіційна сторінка клубу

Сезони ФК «Дніпро» (Дніпро)
Сезон 1954 українських футбольних клубів
1954 у футболі